Дрого́бицька міська́ ра́да — орган місцевого самоврядування у Львівській області з адміністративним центром у місті обласного значення Дрогобичі.

Загальні відомості 
 Територія ради: 44 км²
 Населення ради: 97 683 особи (станом на 2001 рік)
 Територією ради протікає річка Тисмениця, Серет.

Населення 
Розподіл населення за віком та статтю (2001):

Підпорядкування 
Дрогобицькій міській раді підпорядкована Дрогобицька міська громада.

Депутати, склад та керівні органи

Дрогобицька міська рада депутатів трудящих І скликання (1940)

Дрогобицька міська рада VI демократичного скликання (2010)

Склад ради 
Рада складається з 38 депутатів та голови.

Депутати 
Всього до Дрогобицької міської ради VIII демократичного скликання 25 жовтня 2020 року було обрано 38 осіб. 

Згідно з результатами виборів до облради потрапили представники зі списків таких політичних сил:

Примітки

Джерела 
 

Міські ради Львівської області